Miami Vice – amerykański serial kryminalny z 1984 roku, znany w Polsce jako Policjanci z Miami
 Miami Vice (ścieżka dźwiękowa) – ścieżka dźwiękowa z serialu kryminalnego z 1984 roku
 Miami Vice – amerykański film sensacyjny z 2006 roku
 Miami Vice – gra komputerowa